Strimone – Fiume dei Balcani.
 Strimone – Figura della mitologia greca, il dio del fiume omonimo.